Serie V steht für:

 Chevrolet Serie V, Automodell, siehe Chevrolet Superior
 Sunbeam Alpine Serie V, Automodell, siehe Sunbeam Alpine #Serie V

Series V steht für:
 Excalibur Series V, Automodell von Excalibur Automobile Corporation

Siehe auch:
 Moto Guzzi V-Serie, Motorräder der Marke Moto Guzzi

Abkürzung